Die Elbow River Casino Calgary Open 2007 fanden vom 27. bis 30. September 2007 in Calgary, Kanada, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 20.300 US-Dollar.

Shelley Kitchen sicherte sich den Turniersieg ohne Satzverlust, im Finale besiegte sie Louise Crome mit 9:6, 9:0 und 9:3. Es war Kitchens zehnter Titel auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2007/08
Squashturnier in Calgary